Fredriksstad kan syfta på:

Finland
 Fredriksstad, Karis – bosättningsområde i Karis, tätort och tidigare stad, efter kommunsammanslagning  2009 ingående i Raseborgs stad.

Norge
 Fredriksstad – äldre stavning av Fredrikstad, stad i Østfold
 Fredriksstad Blad 
 Fredriksstad Mek. Verksted

Se även
 Frederiksstad – danskt namn på Friedrichstadt i Schleswig-Holstein, Tyskland
 Frederiksstaden – stadsdel i Köpenhamn, Danmark
 Friedrichstadt (olika betydelser) — för städer och stadsdelar i Tyskland och Lettland.